Juan Suárez se puede referir a:

 Juan Suárez (religioso), religioso español.
 Juan Suárez Barquero, locutor español.
 Juan Suárez Martínez, empresario español.